Güven est un nom propre ou prénom turc.

Patronyme 
 Mehmet Güven est un footballeur turc.
 Erhan Güven est un footballeur turc.

Prénom 
 Güven Önüt est un footballeur turc.
 Güven Sazak a été président du club de football de Fenerbahçe.

Homonymie de patronyme turc
Homonymie de prénom